Науруанский:
 Науруанский язык
 Науруанский народ
 Науруанский город
 Науруанский порт